Kostelů zasvěcených svatému Štěpánovi je více (seznam není úplný a nerozlišuje zasvěcení sv. Štěpána prvomučedníka od Štěpána uherského krále):

Katedrální kostely 
 Katedrála svatého Štěpána – více kostelů

Ostatní kostely 
Česká republika
 Kostel svatého Štěpána (Bílá Hůrka) (Malešice)
 Kostel svatého Štěpána (Bílina) (zbořen v listopadu 1983)
 Kostel svatého Štěpána (Černilov)
 Kostel svatého Štěpána (Francova Lhota) (zasvěcen sv. Štěpánu Uherskému)
 Kostel svatého Štěpána (Horní Bukovsko)
 Kostel svatého Štěpána (Hrušovany nad Jevišovkou)
 Kostel svatého Štěpána (Jadruž) (zřícenina, zpustlý po 2. světové válce)
 Kostel svatého Štěpána (Klášter Hradisko) (v areálu kláštera Hradisko, zasvěcen sv. Štěpánu prvomučedníku).
 Kostel svatého Štěpána (Kouřim)
 Kostel svatého Štěpána (Kozolupy)
 Kostel svatého Štěpána (Kvilda)
 Kostel svatého Štěpána (Malešovice)
 Kostel svatého Štěpána (Malín)
 Kostel svatého Štěpána (Mladějov) (zřícenina, pozůstatek zaniklé vsi Mladějov u Chotěbudic)
 Kostel svatého Štěpána (Mýto)
 Kostel svatého Štěpána (Pchery)
 Kostel svatého Štěpána (Praha)
 Kostel svatého Štěpána (Řitonice)
 Kostel svatého Štěpána (Senomaty)
 Kostel svatého Štěpána (Skřivaň)
 Kostel svatého Štěpána (Těchnice) (dnes na dně vodní nádrže Orlík, potápěčská lokalita)
 Kostel svatého Štěpána (Velký Třebešov)

Andorra
 Kostel svatého Štěpána (Andorra)

Francie
 Kostel svatého Štěpána (Beauvais)
 Kostel svatého Štěpána (Dijon)
 Kostel svatého Štěpána (Fécamp)
 Kostel svatého Štěpána (Saint-Étienne-du-Rouvray)
 Kostel svatého Štěpána (Troyes)

Chorvatsko
 Kostel svatého Štěpána (Hvar)
 Kostel svatého Štěpána (Stari Grad)

Slovensko
 Kostel svatého Štěpána (Bratislava)
 Kostel svatého Štěpána (Hendrichovce)
 Kostel svatého Štěpána (Košické Oľšany)
 Kostel svatého Štěpána (Nitra)
 Kostel svatého Štěpána (Piešťany)

Vatikán
 Kostel svatého Štěpána (Vatikán)

Externí odkazy